Овсей Темкин (; 6 октября 1902, Минск, Российская империя — 18 июля 2002, Балтимор, штат Мэриленд, США) — немецко-американский историк медицины. Доктор медицины, профессор. Член Национальной академии наук США (1978). Член Американской ассоциации истории медицины (президент в 1958—1960).

Биография 
Родился в семье Самуила Темкина и Анны Раскиной. В 1904 спасаясь от погромов бежал с родителями из Минска в Лейпциг, где Овсей Темкин вырос. После окончания средней школы и гимназии поступил на медицинский факультет Лейпцигского университета, который окончил в 1928. В 1928—1932 занимался исследованиями в области истории медицины под руководством Генри Е. Зигериста.
С приходом нацистов к власти эмигрировал в США в 1932, где вместе с Зигеристом принимал участие в создании при Университете Джонса Хопкинса Института истории медицины, в 1958—1968 возглавлял его. В период с 1948 по 1968 редактировал «Бюллетень истории медицины».

Библиография 
 The Falling Sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginning of Modern Neurology. (Балтимор 1945, 1994);
 Soranus' Gynecology. (Балтимор и Лондон 1991);
 On Second Thought, in: «On Second Thought» and Other Essays in the History of Medicine, (Балтимор 2002);
 Ancient Medicine: Selected Papers of Ludwig Edelstein, (1967);
 Byzantine Medicine: Tradition and Empiricism, (1962);
 Forerunners of Darwin, 1745—1859 (1968);
 The Double Face of Janus and Other Essays in the History of Medicine, (2006);
 Hippocrates in a world of pagans and Christians, (1991);
 Galenism; rise and decline of a medical philosophy, (1973).

Примечания

Ссылки 
 

Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Историки медицины
Выпускники Лейпцигского университета